13-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 11 по 16 марта 1978 года. Победу одержал итальянский велогонщик Джузеппе Саронни.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов (включая пролог) общей протяженностью 864 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1978 на FirstCycling

1978 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1978 году
Март 1978 года